Змагання зі стрільби із пістолета з 25 м серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2016 року пройшли 9 серпня на Національному стрілецькому центрі Ріо. У змаганнях взяли участь 40 спортсменок.

Розклад змагань 
Час - (EEST)

Призери

Змагання

Кваліфікація
У кваліфікаційних змаганнях учасниці виконують 6 серій по 10 пострілів. Результат кожного пострілу вимірюються з одного до десяти. У півфінал проходять 8 спортсменок, які показали найкращий результат.

Півфінал

Фінал (матчі за медалі)

Примітки

Джерела 
 Змагання на офіційному сайті Олімпіади